Brabham BT42 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Brabham, выступавший в Чемпионатах мира с 1973 по 1974 год.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Литература 

Шасси Brabham Формулы-1